

Sigle 
 Sodalizio di Vita Cristiana – società di vita apostolica

Codici 
 SCV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Salcea di Suceava (Romania)
 scv – codice ISO 639-3 della lingua sheni

Altro 
 SCV – targa automobilistica della Città del Vaticano.